Osterby peut faire référence à :
 Osterby, commune allemande de l'arrondissement de Rendsburg-Eckernförde, en Schleswig-Holstein ;
 Osterby, commune allemande de l'arrondissement de Schleswig-Flensbourg, en Schleswig-Holstein.